Филиппинский толстоклювый попугай () — вид птиц из семейства Psittaculidae, единственный в одноимённом роде (Bolbopsittacus).

Внешний вид 
Длина тела 16 см. Окраска оперения зелёная, на шее имеется полоса светло-голубого оттенка. Область поясницы имеет желтоватый оттенок. Щёки, уздечка, горло и область возле глаз голубоватого оттенка. У самок на шее есть жёлтая полоска с чёрными штрихами, голубой цвет у неё только на уздечке и под щеками. Хвост короткий, чуть длиннее третьей части крыла, форма хвоста закруглённая. Клюв очень толстый, черноватого цвета, восковица неоперённая.

Распространение 
Обитает на Филиппинских и близлежащих островах.

Классификация 
На февраль 2021 года 2021 выделяют 4 подвида:

Примечания

Литература 
 Иерусалимский И. Попугаи и певчие птицы: виды, содержание, обучение. — Ростов-на-Дону: Владис, 2001. — 320 с. — ISBN 5-94194-073-4.

Agapornithinae
Монотипические роды птиц
Птицы Юго-Восточной Азии
Животные, описанные в 1786 году